Illusionernas stad kan syfta på:

 Illusionernas stad (roman)  – en bok av Ursula K. LeGuin
 Illusionernas stad (film) – en film från 1952